Кратер Бальде (), не путать с кратером Бальде на Марсе, — ударный кратер в южном полушарии на обратной стороне Луны в гигантском бассейне Южный полюс — Эйткен. Название дано в честь французского астронома Фернана Бальде (1885—1964) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Кори на севере; кратер Каррер на востоке-северо-востоке; кратер Минковский на юго-востоке; кратер Стоней на юго-западе. Окрестности кратера затоплены лавой. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 56 км, глубина — 2,4 км.

Вал кратера почти правильной циркулярной формы, умеренно разрушен, восточная часть вала перекрыта небольшим кратером. Внутренний склон вала значительно шире в западной части. Высота вала над окружающей местностью составляет 1170 м, объем кратера приблизительно 2500 км³. Дно чаши кратера ровное, заполнено базальтовой лавой и имеет значительно меньшее альбедо, нежели окружающая местность. В северной части чаши кратера находятся остатки кратера, затопленного лавой, над поверхностью лавы выступают только остатки его вала. Остатки подобного кратера примыкают также к южной-юго-западной части внешнего откоса вала.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны